Le nom de Bergius est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Friedrich Karl Rudolf Bergius (1884-1949), chimiste allemand, colauréat du prix Nobel de chimie en 1931.
 Karl Heinrich Bergius (v. 1790-1818), naturaliste et explorateur allemand.
 Peter Jonas Bergius (1730-1790), botaniste suédois.

Homonymie de patronyme